Le sigle CSAR peut faire référence : 
 Comité secret d'action révolutionnaire. est une organisation politique et militaire active dans les années 1930 en France
 , recherche et sauvetage au combat en anglais ;

Sigle de 4 caractères